Bank of Italy ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bank of Italy (Fresno, Kalifornien), NRHP-ID 82000963
 Bank of Italy (Livermore, Kalifornien), NRHP-ID 78000648
 Bank of Italy (Paso Robles, Kalifornien), NRHP-ID 98000245
 Bank of Italy (San Francisco, Kalifornien), NRHP-ID 78000754
 Bank of Italy (Tracy, Kalifornien), NRHP-ID 85001591